Осетки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Осетки — деревня в Верхнедвинскиом районе Витебской области.
 Осетки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Осетки — деревня в Артёмовской волости Невельского района Псковской области.
 Осетки — деревня в Новохованской волости Невельского района Псковской области.
 Осетки — деревня в Плисской волости Невельского района Псковской области.
 Осетки — деревня в Себежском районе Псковской области.